Dwornikow ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Wladimirowitsch Dwornikow (* 1961), russischer Armeegeneral
 Fjodor Andrejewitsch Dwornikow (* 1992), russischer Fußballspieler